Толкачов Олексій Анатолійович () — український політик, громадський діяч та письменник.

Біографія 
Народився в 1982 році в Харкові. Із 1999 року живе в місті Києві.

У 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.

Балотувався у 2014 році до ВРУ 8 скликання за списками Самопомочі під номером №43.

Громадська діяльність 
 2001 — заснування ГО "Громадський комітет національної безпеки України";
 2006-2008 — Президент Європейської Асоціації Українців;
 2011 — Громадська рада при Держатомрегулюванні;
 2013 — заснування благодійного фонду "Омріяна країна"
 2014 — Громадська рада при міністерстві культури України

Проєкти 
 Омріяна Україна;
 Футурополіс;
 "Трипільське коло" (один із співорганізаторів у 2015).

Твори 
 Омріяна Україна;
 Тотальний вірус.

Пісяючий хлопчик 

Олексій Толкачов запропонував у 2007 році одягнути відомий пам'ятник Брюсселя Маннекен Піс в костюм козака ("одягати" пам'ятник почали ще у 1698 році, коли курфюрст Баварії Максиміліан II Еммануїл, подарував перший одяг для статуї). Захід відбувся на День Незалежності України 24 серпня 2007 року..

Традицію продовжили і в наступні роки: в 2010 році "хлопчика" одягав Василь Вірастюк, а у 2011 статую одягли у костюм Ярослава Мудрого.

Статті 
 Авторські статті на сайті Радіо Свобода

Примітки 

Українські письменники XXI століття
Політики України
Письменники Києва
Учасники Помаранчевої революції
Громадські діячі Києва
Громадські діячі XXI століття